Alec Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Alec Mountain (Fannin County, Georgia)
 Alec Mountain (Habersham County, Georgia)
 Alec Mountain (North Carolina)
 Alec Mountain (Tennessee)